Honorato Vásquez steht für:

 Honorato Vásquez (Cañar), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Cañar der ecuadorianischen Provinz Cañar
 Honorato Vásquez (Manabí) Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Santa Ana der ecuadorianischen Provinz Manabí